Mount Sterling (Illinois)
Mount Sterling (Iowa)
Mount Sterling (Kentucky)
Mount Sterling (Ohio)
Mount Sterling (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos